La Coppa di Israele 1975-1976 è la 16ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1975-1976

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1975
Pallacanestro nel 1976
Coppa di Israele di pallacanestro maschile